Black River constitue un toponyme fréquemment utilisé pour désigner des ruisseaux et des communautés du monde entier. En espagnol et en portugais, cette appellation est . La traduction française est .

Black River peut se référer à:

Cours d'eau

Afrique 

 Bafing, aussi connu sous l'appellation Black River
 
 Niger, nommé par des géographes européen au cours du Moyen Âge; ce terme provient du latin niger signifiant "noir"

Australie 

 Black River, une rivière située dans le nord du Queensland, en Australie

Canada 

 Black River (Terre-Neuve et Labrador)
 Black River (Nouveau-Brunswick)
 Black River (Ontario)
 Black River (Île de Vancouver)
 Black River, une rivière du Vermont, affluent du lac Memphremagog lequel chevauche la frontière avec le Québec.
 Little Black River (English: "Little Black River (Saint John River)"

China 

 Amour
 , aussi connu sous l'appellation de Heihe (黑河, lit. "black river")

États-Unis 

 Black River (Alaska), un tributaire de la rivière Porcupine.
 Black River (Arizona), un tributaire de la Salt River
 Black River, une rivière de l'Arkansas, un tributaire de la White River, affluent du Mississippi
 Black River, le toponyme de la partie inférieure de la Ouachita River en Arkansas
 Black River (Indiana), un petit tributaire de la Wabash River
 Michigan:
 Black River (Alcona County), un tributaire du lac Huron
 Black River (Cheboygan County), un tributaire de la Cheboygan River
 Black River (Gogebic County), un tributaire du lac Superior
 Black River (Mackinac County), un tributaire du Lac Michigan
 Black River, un tributaire du lac Michigan, aussi désigné Macatawa River
 Black River (Marquette County), un tributaire de la Escanaba River
 Black River (Southwest Michigan), un tributaire du lac Michigan
 Black River (St. Clair County), un tributaire de la St. Clair River
 Minnesota:
Black River (Rainy River)
Black River (Red Lake River)
 Black River (New Jersey), un tributaire de la "North Branch Raritan River"
 Black River (Nouveau-Mexique), un tributaire de la Pecos River
 Black River Recreation Area, une aire protégée
 Black River (New York), un tributaire du Lac Ontario
 Black River (Caroline du Nord), un tributaire du fleuve "Cape Fear (fleuve)"
 Black River (Ohio), un tributaire du Lac Érié
 Black River (Caroline du Sud), un tributaire de "Great Pee Dee River"
 Vermont:
 Black River (Connecticut River), un tributaire de la Connecticut, au sud du Vermont.
 Black River (Lac Memphremagog), un tributaire du Lac Memphremagog dans le nord du Vermont.
 État de Washington:
 Black River (Chehalis River), un tributaire de "Chehalis River" dans l'État de Washington
 Black River (Duwamish River), une rivière de l'État de Washington
 Wisconsin:
 Black River (Wisconsin-Lac Michigan), un tributaire du lac Michigan dans l'état du Wisconsin.
 Black River, un tributaire de la rivière Mississippi dans l'état du Wisconsin.
 Black River (Nemadji River), un tributaire de la rivière Nemadji dans l'état du Wisconsin.

Honduras 

 Sico River, historiquement désignée "Rio Tinto", ou "Black River"

Inde 

 Krishna, toponyme provenant du Sanskrit Krishna "black"

Irlande 

 Black River (Ireland)
 Duff River, la partie nord est aussi désignée Black River

Jamaïque 

 Black River, une commune de Jamaïque

Macedoine 

 Tsrna

Russie 

 Amour
 Chernaya (Saint Petersburg), aussi connu sous l'appellation de Tchernaya Rechka
 Chernaya (station de métro), une station de métro souterraine de Saint-Petersburg

Sri Lanka

 Black River (Sri Lanka), une rivière Sri Lankaise

Ville, municipalité ou district



Première Nation de Black River

Black River (comté de Kent)
 Black River (comté de Saint-Jean)
 Black River Bridge
 Black River-Hardwicke

Black River (Inverness)
 Black River (Kings)
 Black River (Pictou)

Black River, une communité de Stormont, Dundas et Glengarry United Counties
 Black River-Matheson, une municipalité et un canton de Cochrane District

Black River,  située sur l'île de Terre-Neuve

Black River (Michigan), un territoire non organisé de Alcona Township
 Black River, un village de Jefferson County
 Black River (Wisconsin), un territoire non organisé de Douglas County
 Black River Falls (Wisconsin), une ville de Jackson County
 Black River Township (Pennington County, Minnesota)

Black River, un établissement britannique du  sur la côte caribéenne actuelle du Honduras.

Black River, la capitale de la paroisse St. Elizabeth.

Black River, un district de l'île Maurice.

Films 
 Black River, un film australien de Kevin Lucas, sorti en 1993
 Black River, un film d'aventures américain, sorti en 2001

Musique 

 Black River (band), un orchestre polonais de style "stoner rock/heavy metal".
 Black River (album), l'un des premiers albums de l'orchestre.
 Black River Entertainment, une marque de commerce en musique-country américaine.

Autres 
 Black River, une série TV.
 , téléfilm américain (2001).

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homonymie de titre
Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme